HMS Broke var tre fartyg i Royal Navy, döpta efter amiral Philip Broke:

 Broke (kutter) – en kutter anlitad av Royal Navy år 1814
 HMS Broke (1914) – var en jagare av Faulknor-klass sjösatt i maj 1914 av J. Samuel White, Cowes. Ursprungligen beställd av chilenska marinen som Almirante Uribe. Fartyget överfördes till Royal Navy vid utbrottet av första världskriget innan den var färdigställd. Hon var tillbaka till i chilenska flottan 1920
 HMS Broke (D83)– var en jagare av Thornycroft type byggd av J I Thornycroft, Woolston. Hon deltog i andra världskriget och sänktes den 8 november 1942 under Operation Terminal efter huggit av bommen landssatt trupper direkt på piren i Alger